Sammy Davis peut désigner :
 Sammy Davis, Sr. (1900-1988), danseur américain ;
 Sammy Davis, Jr.(1925-1990), artiste américain ;
 Sammy Davis (1887-1981), pilote automobiles des années 1920 pour Bentley Motors.